Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1995 года прошёл 11-12 февраля в Базельга-ди-Пинее (Италия). В нём приняли участие 35 спортсменов из 19 стран. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Ринтье Ритсма.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Италии
Февраль 1995 года
Чемпионаты мира в Италии
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)